Адо Андеркопп (; , Гапсальский уезд, Эстляндская губерния, Российская империя — 30 июля 1941, ) — эстонский политический и государственный деятель, дипломат, журналист, редактор, спортсмен.

Биография 

Сын фермера. После окончания в 1913 году ревельской гимназии императора Николая I, до 1917 изучал право в Петроградском университете. В 1917 — чиновник МВД и Министерства торговли и промышленности России.

Был одним из создателей в 1917 году партии труда Эстонии (социал-демократической ориентации, с середины 1920-х годов — правоцентристская партия).

После обретения государственной независимости Эстонии в 1918 и эстонской войны за независимость против Советской России (1918—1920 гг.) Андеркопп принял участие в организации военизированных частей в северо-восточной части Эстонии.

Член Эстляндского Учредительного Собрания (1919—1920), депутат парламента Эстонии (Рийгикогу), Национального Собрания и Государственного Собрания.

В 1921—1929 — ответственный редактор партийной газеты «Свободная страна» («Vaba Maa»). С 1923 по 1929 — председатель ЦК эстонской партии труда.

С 2 августа 1923 по 19 февраля 1924 — министр обороны Эстонии.

С 12 апреля 1930 по 12 февраля 1931 — министр юстиции и внутренних дел.

С 19 февраля 1932 по 19 июля 1932 — министр внутренних дел.

С 19 июля 1932 по 18 мая 1933 — министр юстиции и внутренних дел.

С 1921 по 1925 входил в состав эстонской делегации на Ассамблеях Лиги Наций.

Кроме того, был известным спортивным деятелем Эстонии. Один из основателей Эстонского олимпийского комитета, команда независимой Эстонии принимала участие в Олимпийских играх в 1920—1936 годах.

С 1920 был председателем эстонской спортивной конфедерации (Eesti Spordi Liit), президентом Эстонского футбольного союза (1930—1939) и таллинского футбольного клуба «Kalev» (1920—1921, 1923 и 1934—1940).

После присоединения Эстонии к СССР 22 июля 1940 года был арестован. 28 июля 1941 года приговорен к смертной казни. Два дня спустя расстрелян в Таллине.

Награды 
 Орден Орлиного креста 1 класса (1930)
 Орден Эстонского Красного Креста 2 класса (1933)
 Орден Белой звезды 2 класса (1938)

Примечания

Ссылки 
 Биография
  

Министры внутренних дел Эстонии
Министры юстиции Эстонии
Министры обороны Эстонии
Олимпийский комитет Эстонии
Спортивные функционеры Эстонии
Юристы Эстонии
Дипломаты Эстонии
Редакторы Эстонии
Члены Рийгикогу
Выпускники Ревельской гимназии
Выпускники юридического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Репрессированные в СССР
Расстрелянные в Эстонской ССР
Казнённые в 1941 году
Убитые политики